Ферре́т () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия в округе Альткирш.

До реформы 2015 года в состав кантона административно входило 30 коммун, площадь — 212,73 км2, суммарная численность населения — 14 246 человек (2012):

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. 29 коммун переданы в состав кантона Альткирш, а коммуна Моосларг передана в состав кантона Мазво.

Консулы кантона

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн